Ernest Dureuil, gymnaste belge ;
 Michel Dureuil, artiste peintre français.